El Estadio Municipal de Guimaraes, conocido formalmente como Estádio Dom Afonso Henriquez, fue un estadio multiuso principalmente utilizado para el fútbol ubicado en la ciudad de Guimaraes en Portugal.

Historia 
El estadio fue construido en 1965 como la sede del Vitória de Guimarães, contaba con una superficie natural y tenía capacidad para 33.000 espectadores.

El estadio fue sede de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 1991 en la que albergó cuatro partidos, uno de ellos de semifinales, además de haber sido sede de  en dos partidos, uno de ellos clasificatorio para la Eurocopa de 2000 ante .

El estadio fue demolido en el año 2005 para ser reemplazado por el nuevo Estádio Dom Afonso Henriques.

Partidos destacados

Mundial Sub-20

Fase de grupos

Semifinales

Selección mayor

Enlaces externos 
 Stadium information

Estadios de fútbol de Portugal
Estadios de fútbol desaparecidos
Estadios de fútbol inaugurados en 1965
Estadios de la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1991
Portugal en 1965
Portugal en 2005